Juan Adolfo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön ( o Hans Adolf; 8 de abril de 1634, Ahrensbök - 2 de julio de 1704, Ruhleben) fue el segundo Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, que había sido creado por una división del Ducado de Schleswig-Holstein-Sonderburg.

Biografía 
Nació el 8 de abril de 1634 en Ahrensbök, siendo el hijo mayor del primer Duque de Plön, Joaquín Ernesto y  Dorotea Augusta de Schleswig-Holstein-Gottorp.

De 1645 a 1650 realizó un grand tour a lo largo de los países europeos, incluyendo Inglaterra y Francia. Fue acompañado por su hermano, Augusto, quien tenía un año menos. En 1671 heredó el ducado de su padre. El 25 de octubre de 1671 fue investido con la Orden del Elefante, la más alta orden danesa de caballería, convirtiéndose en su 124.º miembro.

En 1684 tenía su primer pabellón de caza construido en Traventhal; esto fue seguido en 1685 por la Iglesia de San Juan de Plön y en 1690 por la iglesia parroquial de la misma ciudad. Juan Adolfo tomó parte en varias de las principales guerras de su tiempo, incluyendo las Guerras otomanas y entregó la administración de su ducado durante esos periodos principalmente a su madre y su esposa. Durante su reinado fue firmado el Tratado de Traventhal en su pabellón de caza en Traventhal, un hito durante la Gran Guerra del Norte.

En 1704 fue a Hungría y luchó contra los Kurucs con las fuerzas de Holstein-Plön y Dinamarca. Participó en la batalla de Smolenice.

Familia 
Juan Adolfo desposó a Dorotea de Brunswick-Wolfenbüttel, una hija de Rodolfo Augusto de Brunswick-Wolfenbüttel. Tuvieron dos hijos:

 Adolfo Augusto (29 de marzo de 1680 - 29 de junio de 1704), desposó a Isabel Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Nordborg (1683-1767).
 Su hijo, Leopoldo Augusto (1702-1706), murió en la infancia.
 Dorotea Sofía (1692-1765), desposó al Duque Adolfo Federico III de Mecklemburgo

El Duque Juan Adolfo murió el 2 de julio de 1704 en Ruhleben, unos pocos días después de que su hijo, Adolfo Augusto, hubiera muerto en un accidente a caballo. Debido a que Leopoldo Augusto, hijo de Adolfo Augusto y nieto de Juan Adolfo murió en la infancia en 1706, el estado pasó al sobrino de Juan Adolfo, Joaquín Federico, de la línea de Schleswig-Holstein-Nordborg.

Ancestros

Referencias 
 Karl Sommeregger (1905), "Johann Adolph, Herzog zu Schleswig-Holstein-Plön", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 50, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 684–686

Enlaces externos 

 Lína familiar de Schleswig-Holstein-Plön 
 The Gentlemen's Tour by Two Princes  
  

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön
Militares del Sacro Imperio Romano Germánico
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Dinamarca del siglo XVII
Nobles de Dinamarca del siglo XVIII
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Caballeros de la Orden del Elefante